Заситино — деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения Сосновый Бор. Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 78 жителей.

География 
Расположена в пределах Прибалтийской низменности, в зоне хвойно-широколиственных лесов, на южном берегу Заситинского озера, по автомагистрали «Москва—Рига» (М-9), вблизи государственной границы с Латвией, в 14 км к северо-западу от центра городского поселения, посёлка городского типа Сосновый Бор и к северу от деревни Дедино.

История 
В 1941—1944 гг. местность находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

Деревня Заситино в советские и постсоветские годы входила в Дединский сельсовет, который Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года переименован в Дединскую волость.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года Дединская волость была упразднена, а её территория вместе с Заситино вошла в новосозданное муниципальное образование Сосновый Бор со статусом городского поселения с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Себежский район со статусом муниципального района.

Население

Национальный и гендерный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 % от общей численности в 81 чел., из них  38 мужчин,  43 женщины.

Инфраструктура 
Развито личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Деревня доступна автотранспортом.

Примечания 

Населённые пункты Себежского района